A Nevermore jelentései:

Nevermore (együttes), amerikai heavy metal együttes
Nevermore (album), az együttes bemutatkozó albuma
Nevermore (Queen-dal), a Queen együttes dala